Gaio Licinio Verre – politico romano del I secolo a.C.
 Valerio Verre – calciatore italiano
 Verre – fiume italiano